Премьер-лига ЮАР 2012/2013 () — 17-й сезон футбольной Премьер-лиги ЮАР. Он начался 10 августа 2012 года и закончился 18 мая 2013 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Сезон 2013/13 на сайте Премьер-лиги 
 Чемпионат ЮАР на rsssf.com 

2012/2013
ЮАР
Спорт в ЮАР в 2012 году
Спорт в ЮАР в 2013 году
Футбол в Африке в 2012 году
Футбол в Африке в 2013 году